Adriana Crisci – ex ginnasta italiana
 Nicola Crisci – politico italiano
 Pietro Crisci da Foligno – eremita italiano